Spooks – serie televisiva britannica 2002-2011
 Spooks – cortometraggio del 1916 diretto da Marshall Neilan
 Spooks - Il bene supremo – film del 2015
 Spooks – videogioco del 1985
 Spooks – gruppo musicale statunitense 1994-2005